Sylabariusz czirokeski – system zapisu języka czirokeskiego, sylabariusz stworzony przez Sekwoję, metysa z plemienia Czirokezów. W sylabariuszu każdy symbol (85 znaków) służy do zapisu sylaby, nie zaś pojedynczego fonemu. Niektóre symbole są podobne do liter łacińskich, ale służą one do zapisu zupełnie innych dźwięków. Sekwoja widywał bowiem zapisy w języku angielskim, ale nie wiedział, co one oznaczają.

Sylabariusz czirokeski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylabariusz czirokeski na portalu Omniglot

Transliteracja
Sylabariusze